Grashof ist

der Familienname von
 Christian Grashof (* 1943), deutscher Schauspieler
 Franz Grashof (1826–1893), deutscher Ingenieur
 Hermann Grashof (1809–1867), deutscher Jurist und Politiker
 Karl Friedrich August Grashof (1770–1841), preußischer Konsistorial- und Schulrat, Reformer des Kölner Schulwesens
 Manfred Grashof (* 1946), ehemaliger Terrorist der RAF
 Otto Grashof (1812–1876), Sohn von Karl Friedrich August Grashof und Maler der Düsseldorfer Schule

der Ortsname von
 Grashof (Allersberg), Ortsteil des Marktes Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Grashof (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Grashof (Seehausen), Wohnplatz im Ortsteil Beuster der Hansestadt Seehausen (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Obergrashof (Dachau), Ortsteil der Stadt Dachau, Landkreis Dachau, Bayern

Siehe auch:
 Grashof-Zahl
 Grashoff
 Grasshoff
 Graßhoff
 Graßhof